Фотий Иванович Крылов (26 сентября 1896—1948) — советский военачальник, начальник Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), затем Аварийно-спасательного управления ВМФ СССР.

Биография 

Окончил школу юнг в Кронштадте (9.1912-5.1914), школу комендоров Учебного отряда Балтийского моря (1914). Инструктор-указатель при школе комендоров, одновременно плавал со сменой учеников на кораблях. Прапорщик (1917).

С октября 1917 года — заведующий обучением пулеметной команды Красной гвардии в Кронштадте. В 1920 году Ф. Крылов был направлен для работы на водном транспорте и в последующие 10 лет последовательно возглавлял Архангельский торговый порт, Госсудоподъём Белого моря, Госсудоподъём Балтийского моря и Одесский торговый порт. В марте 1931 года Ф. И. Крылов назначен начальником Южного округа ЭПРОНа. На этой должности руководил спасением экипажа и успешным подъёмом подводной лодки АГ-21 на Чёрном море и артиллерийских башен главного калибра линейного корабля «Императрица Мария».

В 1932 году Ф. И. Крылов возглавил Главное управление ЭПРОНа. Часто выезжал на ответственные объекты, лично руководил спасением ледокола «Малыгин» и подъёмом затонувшего ледокольного парохода «Садко». В 1937 году ЭПРОНом спасён ледокольный пароход «А. Сибиряков», севший на камни недалеко от побережья Новой Земли.

4 июня 1940 года Фотию Ивановичу Крылову было присвоено воинское звание «контр-адмирал».

В первый день Великой Отечественной войны Экспедиция подводных работ особого назначения включена в состав Военно-Морского Флота, а все имеющиеся силы и средства были нацелены на помощь воюющим войскам.  В августе 1941 года Ф. Крылов передал должность начальника Аварийно-спасательного управления ВМФ и, оставшись в блокадном Ленинграде, руководил работой оперативной группы, выполнявшей спасательные работы на Ладожском озере и обеспечивавшей движение по Дороге жизни. В одной из операций, обеспечивая переправу через Неву, Ф. И. Крылов был тяжело ранен в ноги. Летом 1942 года был переправлен в Москву на лечение. После выздоровления назначен начальником Речного аварийно-спасательного управления ВМФ, которым руководил до 1946 года.

Фотий Иванович Крылов скончался в 1948 году. Похоронен в Ленинграде, на .

Награды 
 2 ордена Ленина (1934, 1945)
 3 ордена Красного Знамени (1944, 1944, 1947)
 орден Трудового Красного Знамени (1938)
 2 ордена Красной Звезды (1932, 1940)
 медали.

Память 
В 1989 году именем Фотия Ивановича назван большой спасательный буксир, который занесён в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой и мощный буксир в мире. В настоящее время находится в составе Тихоокеанского флота России.

За особые успехи офицерам-спасателям ВМФ России вручается специальная премия «Лучшему спасателю ВМФ», также носящая имя Ф. И. Крылова.

Примечания

Источники 
 
 Чикер Н. П. Служба особого назначения. — М., 1975.
 Доценко В. Д. Морской биографический словарь. — СПб., 1995. — С. 232.
 «Полярный круг — 1986» / Редкол.: В. И. Бардин и др.; Сост. А. В. Шумилов. — М.: Мысль, 1986. — 247 с.
 ЭПРОН (1923—1933). — Л., 1934;
 Близниченко С. С. Флагманы флота Азовского и Чёрного морей 1917—1945 гг. — Краснодар: Диапазон-В, 2010. — 336 с.
 Запольский А., Тюрин В. Легендарному ЭПРОНу 85 лет // Морской сборник. — 2009. — № 2. — C. 16-18.
 
 История одной жизни

Ссылки 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)

Моряки Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России
Моряки Великой Отечественной войны
Подводники СССР
Члены КПСС
Начальники ЭПРОН
Архангельский порт